Bulnes puede referirse a:

Apellido 
 Bulnes, apellido:

Personajes 
 Francisco Bulnes (1847-1924), político, periodista e historiador mexicano;
 Francisco Bulnes Sanfuentes (1917-1999), político chileno;

Desambiguaciones de nombre y apellido 
Francisco BulnesManuel Bulnes

Toponimia

En Argentina 
 Bulnes, localidad de la Provincia de Córdoba;
 Bulnes, estación de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires;

En Chile 
 Bulnes, comuna de Chile;
 Bulnes, localidad de Chile;
 Departamento de Bulnes, antiguo Departamentos de Chile, que fue suprimido en la década de 1970;
 Bulnes, una estación ferroviaria de la localidad chilena;

En España 
 Bulnes, parroquia del concejo de Cabrales, Principado de Asturias.